De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1862-1865 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1862 en de verkiezingen van 1865. De zittingsperiode ging in op 15 september 1862 en liep af op 17 september 1865.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1862

Gematigde liberalen (14 zetels)
Hendrik van Beeck Vollenhoven
Louis Beerenbroek
Willem Boreel van Hogelanden
Hermanus Petrus van den Dries
Jan Fransen van de Putte
Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen
Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen
Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich
Frederic van der Oudermeulen
Johan Wichers Quintus
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk
Jan Carel van Wessem

Conservatieven (13 zetels)
Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein
Cornelis Hartsen
Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer
Johan Adriaan van der Heim van Duivendijke
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Cornelis van der Lek de Clercq
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden
Johan Antoni Philipse
Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye
Joost Taets van Amerongen tot Natewisch
Wyncko Johannes Tonckens

Liberalen (12 zetels)
Dominicus Blankenheym
Willem Herman Cost Jordens
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Carel Johan Righard Nobel
Abraham Hartevelt Jzn.
Leendert Rijsterborgh
Louis van Sasse van Ysselt
Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Theodorus Petrus Viruly
Anthony van Weel Dzn.

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1862 waren dertien leden van de Eerste Kamer periodiek aftredend. Tien leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Groningen werd Johan Wichers Quintus (gematigde liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Adriaan Jan van Roijen, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Gelderland werd Carel Johan Righard Nobel (liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Hendrik Rudolph Willem van Goltstein van Oldenaller (conservatieven), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Zuid-Holland werd Johan Adriaan van der Heim van Duivendijke (conservatieven) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Abram van Rijckevorsel (gematigde liberalen), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Theodorus Pieter Viruly (liberalen) werd op 16 september 1862 geïnstalleerd als opvolger van de op 12 juni 1862 afgetreden Pieter Loopuijt (gematigde liberalen), die bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1859 verkozen was door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Tussentijdse mutaties

1863
 21 april: Hermanus Petrus van den Dries (gematigde liberalen) trad af. Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Johannes Hengst als zijn opvolger; hij werd op 16 juni geïnstalleerd.
 23 september: Abraham Hartevelt Jzn. (liberalen) trad af. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Joost van Vollenhoven als zijn opvolger; hij werd op 23 oktober geïnstalleerd.

1864
 14 februari: Johan Wichers Quintus (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Groningen kozen Cornelis Jans Geertsema (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 14 april geïnstalleerd.
 6 maart: Frederic van der Oudermeulen (gematigde liberalen) trad af. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Jan Messchert van Vollenhoven (conservatieven) als zijn opvolger; hij werd op 14 april geïnstalleerd.
 18 juni: Jan Carel van Wessem (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Hendrik Jan Smit als zijn opvolger; hij werd op 20 september geïnstalleerd.
 14 september: Leendert Rijsterborgh (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Hermanus Eliza Verschoor (gematigde liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 12 december geïnstalleerd.

1865
 4 april: Johan Adriaan van der Heim van Duivendijke (conservatieven) trad af. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Johan Wilhelm Hein (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 18 mei geïnstalleerd.

1862-1865
Nederlandse politiek in 1862
Nederlandse politiek in 1865